Hearst (Kanada)
 William Randolph Hearst
 Hearst Castle